A Team Brazil é uma equipa da Superleague Fórmula que representa o Brasil naquele campeonato. A equipa entrou no campeonato em 2011, ando em que foi operada pela Alan Docking Racing, tendo como piloto o veterano brasileiro Antônio Pizzonia.

Temporada de 2011 
A Team Brazil, no seu ano de estreia, conta com a equipa operadora Alan Docking Racing e com o experiente piloto brasileiro Antônio Pizzonia.

Registo

2011 
(Legenda)

Nota - *: Temporada em curso

Resultados em Super-Final

Ligações externas 
 
 

Team Brazil